Il doppio del Romanian Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Alberto Martín e Eyal Ran erano i detentori del titolo, ma solo Martín ha partecipato in coppia con Paul Rosner.

Martín e Rosner hanno perso nei quarti di finale contro Andrei Pavel e Gabriel Trifu.

Aleksandar Kitinov e Johan Landsberg hanno battuto in finale 6–4, 6–7 (5–7), [10–6] Pablo Albano e Marc-Kevin Goellner.

Teste di serie
 Tomás Carbonell /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Pablo Albano /  Marc-Kevin Goellner (finale)
 Joan Balcells /  Albert Portas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Romanian Open 2001
ATP Tour 2001